Vandières puede referirse a: 

 Vandières, comuna francesa situada en Marne.
 Vandières, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.